Sankt Aegidi(us) bzw. St. Ägidi, St. Egidi steht für:
 Ägidius (Heiliger) (um 640–zw. 710 u. 724), Heiliger, griechischer Kaufmann, Abt von St. Gilles in Südfrankreich
 Ägidiustag, St. Gilgentag, der 1. September
 diverse Kirchen, siehe Ägidienkirche

speziell Sankt Aegidi/St. Aegidi/Sankt Ägidi/St. Ägidi heißen:
 Sankt Aegidi, Gemeinde im Bezirk Schärding, Oberösterreich
 St. Aegyd am Neuwalde, Gemeinde im Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 St. Ägidius (Kleinkomburg), Nonnenkloster auf dem Stadtgebiet von Schwäbisch Hall
 St. Ägidius (Lahm), römisch-katholische Pfarrkirche in der Gemeinde Wilhelmsthal
 St. Ägidius (Passau), ehemaliges Spital mit Kirche in Passau-Innstadt
 Deutschordenskommende St. Aegidius (Aachen)
 Deutschordenskommende St. Ägid (Regensburg)

speziell Sankt Egidi/St. Egidi heißen:

 Sankt Egidi (Raitenbuch), Ortsteil der Gemeinde Raitenbuch, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Sankt Egidi (Sankt Englmar), Ortsteil der Gemeinde Sankt Englmar, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Sankt Aegidi (Gemeinde Waidhofen), Ortsteil der Stadt Waidhofen an der Ybbs, Niederösterreich
 Sankt Egidi (Gemeinde Murau), Ortschaft (Katastralgemeinde Egidi) von Murau, Steiermark (bis 2014 bei Triebendorf)

 Šentilj, Gemeinde in Slowenien (Šentilj v Slovenskih goricah, deutsch St. Egidi in Windischbüheln, St. Ilgen)

Siehe auch:
 Ägidi, Egidi